William Finnegan ist der Name folgender Personen:

* William Finnegan (Filmproduzent) (Bill Finnegan; 1928–2008), US-amerikanischer Filmproduzent
 William Finnegan (Autor) (* 1952), US-amerikanischer Autor und Journalist

Siehe auch:
 Bill Finegan (William Finegan; 1917–2008), US-amerikanischer Arrangeur, Bandleader und Pianist